Al-Kurajjat – miejscowość w Arabii Saudyjskiej
 Al-Kurajjat – miejscowość w Syrii